Åke Holmberg, Zweeds schrijver en vertaler
Bo Holmberg, Zweeds politicus
Peter Holmberg, zeiler uit de Amerikaanse Maagdeneilanden
Rolf Holmberg, Noors voetballer 

Achternaam